The Suspect (englisch Der Verdächtige) ist der Titel folgender Werke:
 The Suspect (1916), US-amerikanischer Stummfilm von S. Rankin Drew (1916) 
 Unter Verdacht (1944) (The Suspect), US-amerikanischer Kriminalfilm von Robert Siodmak (1944)
 The Suspect (2013), US-amerikanischer Thriller von Stuart Connelly  (2013) 

Siehe auch:
 Suspect, Begriffsklärung
 Suspekt, dänische Hip-Hop-Gruppe
 Suspects, britische Fernsehserie (2014–2016)